Vielseitigkeitsprüfung ist ein Begriff aus dem Sport.

 Im Hundesport: Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde (VPG), siehe Gebrauchshundprüfung
 Im Pferdesport, siehe Vielseitigkeitsreiten
 Vielseitigkeitsprüfung (Angeln)